Charles-Auguste est un prénom français composé.

Langues

Karl August, en allemand.

Personnes
 Charles-Auguste de Bériot
 Charles-Auguste Questel
 Charles-Auguste de Saxe-Weimar-Eisenach
 Charles Auguste de Goyon de Matignon
 Charles-Auguste Taunay (1768-1824)

Prénom français
Homonymie de prénom